Chodes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chodes (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Chodes (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar